James Dobbins ist der Name folgender Personen:
* James Dobbins (Diplomat) (* 1942), US-amerikanischer Diplomat
 James C. Dobbins (* 1949), US-amerikanischer Japanologe

Siehe auch:
 James C. Dobbin (1814–1857), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)